

Местонахождение городов 
В 21-й главе книги Иисуса Навина рассказывается об исполнении Божьего повеления при обращении начальников поколений левитских. Ещё один перечень городов дан в 1 Паралипоменон (6:54-81). В таблице ниже приведены города, указанные в 21-главе книги Иисуса Навина (названия городов взяты из Синодального перевода — пер.):

* Аарон принадлежит племени Каафа

Библейские города
Танах:Пророки